Andem ist der Familienname folgender Personen:

 Bassey William Andem (* 1968), kamerunischer Fußballspieler
 Julie Andem (* 1982), norwegische Regisseurin und Drehbuchautorin